Himmelblau steht für: 
 die Farbe des Himmels, siehe Himmel (planetär) #Das Himmelsblau
 ein Farbton, siehe Hellblau#Himmelblau
 Coop Himmelb(l)au, österreichisches Architekturbüro
 den Prinzen aus der Märchenverfilmung Prinz Himmelblau und Fee Lupine aus dem Jahr 2016

Himmelblau ist ein Namensteil von
  Ulrich Goette Himmelblau, deutscher Künstler

Siehe auch: